Circolazione'' – Nel settore dei trasporti, il muoversi dell'insieme dei mezzi di trasporto considerati collettivamente, solitamente all'interno di un'infrastruttura dedicata, ad esempio il trasporto stradale o il trasporto ferroviario. Circolazione termoalina – In oceanografia, la componente della circolazione globale oceanica causata dalla variazione di densità delle masse d'acqua.Circuitazione – In matematica, anche detto circolazione, l'integrale di linea di un campo vettoriale.Circolazione – In fluidodinamica, l'integrale di linea della velocità di flusso lungo una linea chiusa.Circolazione atmosferica – In meteorologia e climatologia, i meccanismi messi in atto dall'atmosfera terrestre, in particolare dalla troposfera.Apparato circolatorio – In anatomia, la circolazione di fluidi nel corpo degli animali, come il sangue.Circolazione coronarica – In anatomia, è formata dai vasi sanguigni che portano il sangue al muscolo cardiaco.Piccola circolazione – In anatomia, anche detta circolazione polmonare, è il circuito di vasi che parte dal ventricolo destro del cuore.Circolazione extracorporea – In medicina, un dispositivo biomedicale che garantisce la sopravvivenza dei pazienti chirurgici sostituendo temporaneamente le funzioni cardio-polmonari.Circolazione monetaria''' – in economia.

Altri progetti